Killerby (Durham) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Killerby (Hambleton) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Killerby (Scarborough) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)